Requiem for a Dream se poate referi la:

Requiem for a Dream, un film american din 2000, regizat de Darren Aronofsky
Requiem for a Dream (roman), scris de Hubert Selby, Jr. 
Requiem for a Dream (coloană sonoră)
Lux Aeterna (cântec), titlul fundalului sonor al filmului